Philémon (en grec ancien , « amical, affectueux ») est un nom masculin d'origine grecque.

Mythologie 
 Philémon et Baucis sont un couple de la mythologie grecque incarnant l'amour conjugal.

Personnalités 
 Philémon est un auteur de la nouvelle comédie grecque ().
 Philémon de Colosses est le destinataire d'une lettre de l'apôtre Paul de Tarse ().
 Philémon est un lexicographe grec du .
 Philémon est un lexicographe grec de l'époque byzantine.

Divers 
 Philémon est une série de bandes dessinées de Fred (1965-1987, 2013).
 Philemon est un genre de passereau de la famille des Meliphagidae.

Voir aussi 
 Épître à Philémon
 
 

Homonymie de prénom